Vandenesse bezeichnet folgende geographische Objekte
 Vandenesse, französische Gemeinde im Département Nièvre
 Vandenesse-en-Auxois, französische Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Vandenesse (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ouche

Vandenesse ist auch Teil des Namens von
 Urbain de Vandenesse († 1753), französischer Arzt und Enzyklopädist

Siehe auch:
 Vendenesse-lès-Charolles
 Vendenesse-sur-Arroux